

Patronymes 

 Émile Trélat (1821-1907), homme politique français ;
 Emmanuel Trélat (né en 1974), mathématicien français ;
  ;

Divers 
 Le Signe de Leser-Trélat, lésion en dermatologie, signe d'un syndrome en cancérologie.